Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Jemmapes d'après la bataille de Jemappes :
 le , un vaisseau de ligne de 74 canons classe Téméraire lancé en 1794 ;
 le , un vaisseau de ligne de 100 canons de classe Hercule lancé en 1840 ;
 le , un cuirassé garde-côtes de classe Valmy lancé en 1892.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française